Подру́жка — уменьшительная форма от подруга.

 «Подружка» — советский мультфильм (1989 год).
 «Подружка» — сеть магазинов женской косметики и парфюмерии.
 «Подружки» — манга, 2006—2010 год.

См. также